Mesopotamia (Belize)
 Mesopotamia (EP)

Zobacz też 
 Mezopotamia